İnönü ist der Name folgender Personen:

 Erdal İnönü (1926–2007), türkischer Politiker (Außenminister) und Physiker
 İsmet İnönü (1884–1973), türkischer Politiker (Ministerpräsident)
 Mevhibe İnönü, Ehefrau von İsmet İnönü

Inönü ist der Name folgender Orte:

 İnönü (Eskişehir), Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Eskişehir
 İnönü (Çayıralan), Dorf im Landkreis Çayıralan der türkischen Provinz Yozgat
 İnönü (Fatsa), Dorf im Landkreis Fatsa der türkischen Provinz Ordu
 İnönü (Havran), Dorf im Landkreis Havran der türkischen Provinz Balıkesir